Кубок Президента з футболу 2016 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 лютого 2016 року між чемпіоном та володарем кубка Ірландії Дандолк та фіналістом кубку Ірландії Корк Сіті.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2016
Ірландія